Фалино — название населённых пунктов в России:

 Фалино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Фалино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Фалино — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Фалино — деревня в Спировском районе Тверской области.